Ethridge House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Ethridge House (Hope, Arkansas), NRHP-ID 93001259
 Ethridge House (Colfax, Louisiana), NRHP-ID 89001043